Ženská dvouhra ASB Classic 2020 probíhala ve druhém lednovém týdnu roku 2020. Do singlové soutěže aucklandského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo třicet dva hráček. Dvojnásobno obhájkyní titulu byla Němka Julia Görgesová, kterou ve čtvrtfinále vyřadila Caroline Wozniacká.

Vítězkou se stala nejvýše nasazená, 38letá Američanka Serena Williamsová, jež ve finále zdolala 25letou krajanku Jessicu Pegulaovou po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–4. V probíhající sezóně si jako jediná členka první světové desítky v soutěži připsala premiérové turnajové vítězství, které představovalo sedmdesátý třetí singlový titul na okruhu WTA Tour v 98. kariérním finále a první po narození dcery. Ukončila tak šňůru pěti finálových porážek, když naposledy předtím triumfovala na Australian Open 2017.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

ASB Classic 2020